Pontianak (stad)
 Pontianak (demon)
 Pontianak (sultan)